Али́са Гео́ргиевна Коонен (, Москва — 20 августа 1974, Москва) — русская и советская актриса, Народная артистка РСФСР (1935), жена А. Я. Таирова.

Биография 
Алиса Георгиевна Коонен родилась 17 октября 1889 года в небогатой семье. Её отец, сын бельгийца и польки Георгий Коонен, был судебным поверенным, но клиентов имел лишь из числа соседей по дому. Мать, Алиса Львовна, из состоятельной польской семьи была хорошей музыкантшей. Однако слабое здоровье, а также большая семья не дали ей возможности давать уроки. После замужества родственники матери разорвали с ней отношения, сочтя её брак позором для семьи.

Алиса с детства мечтала стать актрисой. В 16 лет она поступила в МХТ, училась у Станиславского. Ей покровительствовал меценат Николай Тарасов. Впервые вышла на сцену МХТ в роли Гостьи в «Горе от ума» (1906). В 19 лет сыграла свою первую большую роль — Митиль в спектакле «Синяя птица» по Метерлинку (1908).

В 1913 году Алиса Коонен перешла работать в Свободный театр К. А. Марджанова, который просуществовал лишь один сезон. Там она встретила своего будущего мужа — Александра Таирова.

В  году, когда он организовал Камерный театр, она перешла туда работать и вскоре стала ведущей актрисой. Обладала широким творческим диапазоном: от трагической Федры до Жирофле-Жирофля в одноимённой оперетте Ш. Лекока, но особенно большую известность она получила исполнением ролей трагического плана. В Камерном театре актриса проработала до 1949 года, когда театр был расформирован и Таиров был изгнан из театра и переведён на должность режиссёра Театра им. Е. Б. Вахтангова. Алиса Коонен последовала за ним, но к работе в театре они не приступили. В январе 1950 года Коонен и Таирову были установлены персональные пенсии союзного значения.

В августе 1950 года в результате реорганизации Камерный театр был переименован в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Таиров скончался в сентябре того же года.

Коонен выступала с чтецкими программами, написала воспоминания. Скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Творчество

Роли в театре

МХТ 
 — «Синяя птица» М. Метерлинка — Митиль
 — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Маша
 — «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Анитра

Камерный театр 

 — «Сакунтала» Калидасы — Сакунтала
 — «Женитьба Фигаро» Бомарше — Сюзанна
 — «Фамира Кифарэд» И. Ф. Анненского — Вакханка
 — «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера — Пьеретта 
 — «Саломея» О. Уайльда — Саломея
 — «Адриенна Лекуврер» Э. Скриба и Э. Легуве — Адриенна
 — «Благовещение» П. Клоделя — Виолена
 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Джульетта
 — оперетта «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока — Жирофле-Жирофля
 — «Федра» Ж. Расина — Федра
 — «Гроза» А. Н. Островского — Катерина
 — «Святая Иоанна» Б. Шоу — Жанна
 — «Розита» А. Глобы — Розита
 — «Любовь под вязами» Ю. О’Нила — Эбби Кабот
 — «Заговор равных» М. Левидова — Мадам Талльен (запрещена постановлением Политбюро)
 — «Негр» Ю. О’Нила — Элла Доуней
 — «Линия огня» Н. Никитина — Мурка, бывшая беспризорница
 — «Патетическая соната» Н. Кулиша — Она, Марина
 — «Машиналь» С. Тредуэлл — Эллен Джонс
 — «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского — Комиссар
 — «Египетские ночи»: Фрагменты одноимённого произведения А. С. Пушкина, «Цезаря и Клеопатры» Б. Шоу и «Антония и Клеопатры» У. Шекспира — Клеопатра
 — «Не сдадимся» С. Семёнова — Ида Воронова, жена Капитана
 — «Дети Солнца» М. Горького — Лиза
 — «Сильнее смерти» П. Л. Жаткина и Г. Ю. Вечоры — Марина Страхова
 — «Мадам Бовари» по Г. Флоберу — Эмма Бовари
 — «Пока не остановится сердце» К. Г. Паустовского — Анна Мартынова
 — спектакль-концерт «Чайка» по А. П. Чехову — Нина Заречная
 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Кручинина
 — «Жизнь в цитадели» А. М. Якобсона — Эва

Фильмография 
 — Ванька-ключник (Русская быль XVII столетия)
 — Девушка из подвала
 — Дикарка
 — В угоду Молоху любви
 — Чёрная шаль
 — Шестая заповедь — Нина Славянова

В кинематографе 
 — «Смерть Таирова» — фильм Б. Бланка, в роли Алисы Коонен Алла Демидова
 — «Раневская» — сериал Д. Петруня, роль Алисы Коонен исполнила Оксана Базилевич.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1954)
 Народная артистка РСФСР (1935)

Воспоминания, дневники, переписка 

 Коонен А. Г. Моя первая героиня // Театр. — 1960. — № 11. — С. 82.
 Коонен А. Г. Из воспоминаний о Таирове // Театральная жизнь. 1961. № 11—13.
 Коонен А. Г. Мысли о воспитании актёра // Театр. 1955. № 4.
 «Я — не Ермолова, не Рашель. Я, пожалуй, — современная Адриенна Лекуврёр». Дневники А. Г. Коонен 1914—1925 гг. / Публ., вступ. статья и коммент. М. В. Хализевой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2014. Вып. 5. С. 9-175. ISBN 978-5-91674-321-0
 «…Письма ползут, разминаются в пути, пропадают…» Переписка А. Г. Коонен и А. Я. Таирова. / Публ., вступ. статья и коммент. М. В. Хализевой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2014. Вып. 5. С. 272—330. ISBN 978-5-91674-321-0
Алиса Коонен: «Моя стихия — большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950 / Публ., вступ. статья и коммент. М. В. Хализевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 768 с.: ил. ISBN 978-54448-1278-5

Примечания

Литература 
 Геронский Г. И. Алиса Коонен. — М.-Л.: Кинопечать, 1927.
 Гроссман Л. Алиса Коонен. M.—Л., 1930.
 Мокульский С. Алиса Коонен // Театр и драматургия. 1935. № 1. С. 22—29.
 Марков П. Алиса Коонен // Марков П. А. О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1974. Т. 2. Театральные портреты. C. 285—297.

Ссылки 
 
 Алиса Коонен в «Энциклопедии отечественного кино»
 Фотографии А. Коонен на сайте «Таиров.инфо»
  А. Коонен в программе «Вот так» Сергея Бунтмана на радио «Эхо москвы»

Персоналии:Камерный театр Таирова
Деятельницы культуры Серебряного века
Похороненные на Новодевичьем кладбище